Mother o' Dreams – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Mother o' Dreams – film del 1921 diretto da Robert N. Bradbury